DOTS steht für:
 Bahnhof Oschatz Süd (DS100-Code), siehe Schmalspurbahn Oschatz–Mügeln–Döbeln
 Directly Observed Treatment, Short-course, übersetzt: direkt überwachte Kurzzeittherapie, eine Tuberkulose-Kontrollstrategie der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
 Difference of Two Squares, mathematischer Terminus
 Dynamic Ocean Tracking System, ehemaliges Trackingsystem der Federal Aviation Administration
 DOTS-Relativwertung, Formel zum Vergleich von Kraftleistungen

Dots steht für:
 Dots, abstraktes strategisches Brettspiel (auch mit Papier und Bleistift spielbar)
 Dots (Film), animierter Kurzfilm (1940) von Norman McLaren

Siehe auch:
 Benday Dots
 Dolly Dots

DOTS